KAZ steht für:
 Kasachstan, nach ISO 3166 und als olympisches Länderkürzel
 Kutaisski Awtomobilny Sawod, einen ehemaligen sowjetischen Kfz-Hersteller in Kutaissi (Georgien)
 Kommunales Abstrichzentrum; von Städten oder Kreisen während der COVID-19-Pandemie vorübergehend installierte Einrichtung zur Entnahme eines Nasenrachen-Abstrichs zwecks SARS-CoV-2-Nachweis 
 Kommunistische Arbeiter-Zeitung, Zeitung der Kommunistischen Arbeiterpartei Deutschlands (KAPD)
 Kommunistische Arbeiterzeitung, Zeitung des Arbeiterbundes für den Wiederaufbau der KPD (KPD/AB)
 Küchenabfallzerkleinerer
 Königsberger Allgemeine Zeitung

Kaz steht für:
 Kaz (* 1977), Ringname des Wrestlers Frankie Kazarian
 Kaz (* 1953), Ringname des Wrestlers und Strongmans Bill Kazmaier
 Kaz Hayashi (* 1973), Ringname des Wrestlers Kazuhiro Hayashi
 Kaz (Comiczeichner) (* 1959), Pseudonym des Underground-Comiczeichners Kazimieras G. Prapuolenis
 Kaz, Pseudonym des Rennfahrers und Gamedesigners Kazunori Yamauchi (* 1967)
 Kaz, Rufname von Nicole Kaczmarski (* 1981), US-Basketballspielerin
 Kaz Grala (* 1998), NASCAR-Profi
 Kaz & Co, US-amerikanische Fernsehserie
 Kaz, Maskottchen der Fußball-Weltmeisterschaft 2002, siehe Fußball-Weltmeisterschaft/Maskottchen
 Kaz Inc., US-amerikanisches Healthcare-Unternehmen, Tochtergesellschaft des NASDAQ-Unternehmens Helen of Troy Limited
 Kaz Records, Teil von Castle Communications, später von Sanctuary Records

kaz steht für:
 Kasachische Sprache (ISO-639-3-Code)

Siehe auch:
 Katz (Begriffsklärung)
 Kats

Abkürzung